Negaraku () er Malaysias nationalsang. Den blev valgt som en nationalsang på tidspunktet for Føderationen Malayas uafhængighed fra Storbritannien i 1957. Melodien blev oprindeligt brugt som statshymne for Perak, som blev udarbejdet fra en populær fransk melodi med titlen "La Rosalie" komponeret af lyrikeren Pierre-Jean de Béranger.

Tekster

Referencer 

Nationalsange
Malaysia